Вадим Руднев:
 Руднев, Вадим Викторович (1884—1940) — российский политический деятель.
 Руднев, Вадим Петрович (род. 1958) — российский семиотик, лингвист, филолог, культуролог и философ.